Пара Пьер-Людовик Дюкло / Артём Ситак — победители турнира.

Сеянные 

  Садик Кадир /  Пурав Раджа (Финал)
  Пьер-Людовик Дюкло /  Артём Ситак (Титул)
  Кеден Хенсел /  Дэйн Проподжа (Полуфинал)
  Ли Синьхань /  Ян Цзунхуа ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2010